Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2014 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Marija Šarapova je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

  Serena Williams (drugi krog)
  Li Na (prvi krog)
  Agnieszka Radwańska (tretji krog)
  Simona Halep (finale)
  Petra Kvitová (tretji krog)
  Jelena Janković (četrti krog)
  'Marija Šarapova (prvakinja)
  Angelique Kerber (četrti krog)
  Dominika Cibulková (tretji krog)
  Sara Errani (četrtfinale)
  Ana Ivanović (tretji krog)
  Flavia Pennetta (drugi krog)
  Caroline Wozniacki (prvi krog)
  Carla Suárez Navarro (četrtfinale)
  Sloane Stephens (četrti krog)
  Sabine Lisicki (drugi krog, poškodba)

  Roberta Vinci (prvi krog)
  Eugenie Bouchard (polfinale)
  Samantha Stosur (četrti krog)
  Alizé Cornet (drugi krog)
  Kirsten Flipkens (drugi krog)
  Jekaterina Makarova (tretji krog)
  Lucie Šafářová (četrti krog)
  Anastazija Pavljučenkova (drugi krog, poškodba)
  Kaia Kanepi (prvi krog)
  Sorana Cîrstea (tretji krog)
  Svetlana Kuznecova (četrtfinale)
  Andrea Petkovic (polfinale)
  Venus Williams (drugi krog)
  Klára Koukalová (prvi krog)
  Daniela Hantuchová (tretji krog)
  Jelena Vesnina  (drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji
{{8TeamBracket-Tennis3
| RD1=Četrtfinale
| RD2=Polfinale
| RD3=Finale

| team-width=175

| RD1-seed1= 
| RD1-team1=  Garbiñe Muguruza
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=5
| RD1-score1-3=1
| RD1-seed2=7
| RD1-team2= Marija Šarapova
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=7
| RD1-score2-3=6

| RD1-seed3=14
| RD1-team3= Carla Suárez Navarro
| RD1-score3-1=64
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=5
| RD1-seed4=18
| RD1-team4= Eugenie Bouchard
| RD1-score4-1=77
| RD1-score4-2=2
| RD1-score4-3=7

| RD1-seed5=27
| RD1-team5=
| RD1-score5-1=2
| RD1-score5-2=2
| RD1-score5-3=
| RD1-seed6=4
| RD1-team6= Simona Halep
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=

| RD1-seed7=10
| RD1-team7= Sara Errani
| RD1-score7-1=2
| RD1-score7-2=2
| RD1-score7-3=
| RD1-seed8=28
| RD1-team8= Andrea Petkovic
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=

| RD2-seed1=7
| RD2-team1= Marija Šarapova
| RD2-score1-1=4
| RD2-score1-2=7
| RD2-score1-3=6| RD2-seed2=18
| RD2-team2= Eugenie Bouchard
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=5
| RD2-score2-3=2

| RD2-seed3=4
| RD2-team3= Simona Halep
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=77
| RD2-score3-3=
| RD2-seed4=28
| RD2-team4= Andrea Petkovic
| RD2-score4-1=2
| RD2-score4-2=64
| RD2-score4-3=

| RD3-seed1=7
| RD3-team1= Marija Šarapova
| RD3-score1-1=6
| RD3-score1-2=65
| RD3-score1-3=6
| RD3-seed2=4
| RD3-team2= Simona Halep
| RD3-score2-1=4
| RD3-score2-2=77
| RD3-score2-3=4
}}

Zgornji del
1. del

 2. del 

 3. del 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=3
| RD1-team01= A Radwańska
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= S Zhang
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= M Johansson
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=65
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Ka Plíšková
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=77
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= A Tomljanović
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= F Schiavone
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= C McHale
| RD1-score07-1=60
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=3
| RD1-seed08=32
| RD1-team08= E Vesnina
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=20
| RD1-team09= A Cornet
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= A Barty
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= T Townsend
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= V King
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= T Bacsinszky
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= M Zanevska
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Y Beygelzimer
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=14
| RD1-team16=
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=3
| RD2-team01= A Radwańska
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Ka Plíšková
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= A Tomljanović
| RD2-score03-1=78
| RD2-score03-2=6| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=32
| RD2-team04= E Vesnina
| RD2-score04-1=66
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=20
| RD2-team05= A Cornet
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=4
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= T Townsend
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= T Bacsinszky
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=4
| RD2-seed08=14
| RD2-team08=| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=1
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=3
| RD3-team01= A Radwańska
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= A Tomljanović
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= T Townsend
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=14
| RD3-team04=| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2='''6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= A Tomljanović
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=14
| RD4-team02=

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Ženske posamično
2014